Chodov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Chodov (okres Sokolov), stad in okres Sokolov
 Chodov (okres Domažlice), gemeente in okres Domažlice
 Chodov (okres Karlsbad), gemeente in okres Karlsbad
 Zadní Chodov, gemeente in okres Tachov

Overige betekenissen van Chodov:
 Chodov (Praag), een buitenwijk van Praag
 Chodov (metrostation), station aan Lijn C van de Metro van Praag